Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený thajsko-čínský pár Varatčaja Vongteančajová a Jang Čao-süan, který ve finále překvapivě zdolal čínské obhájkyně titulu a turnajové jedničky Liang Čchen a Wang Ja-fan výsledkem 4–6, 6–4 a [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou trofej na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Liang Čchen /  Wang Ja-fan (finále)
  Darija Juraková /  Nicole Melicharová (1. kolo)
  Čan Ťin-wej /  Barbora Krejčíková (1. kolo)
  Marina Melnikovová /  Alexandra Panovová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Malaysian Open
WTA Tour 2016
Sport v Malajsii v roce 2016